Piotr Cywiński – polski historyk mediewista i działacz społeczny
 Piotr Cywiński – polski dziennikarz i publicysta
 Piotr Cywiński – polski lekkoatleta (sprinter), bobsleista i osteopata